De 35e Schaakolympiade, georganiseerd door de Fédération Internationale des Échecs (FIDE) en bestaande uit een open toernooi en een vrouwentoernooi, vond plaats van 25 oktober tot 11 november 2002, in Bled, Slovenië. Aan het open toernooi werd deelgenomen door 135 teams, aan het vrouwentoernooi door 90 teams.

Beide toernooien werden geleid door de internationaal arbiter Geurt Gijssen (Nederland). Gedurende 14 rondes werden teams aan elkaar gekoppeld volgens het Zwitsers systeem. In het open toernooi werd steeds aan vier borden gespeeld, in het vrouwentoernooi aan drie borden. Bij gelijkspel werd de tie-break als eerste afgehandeld via het Buchholz-systeem en als tweede via matchpunten.

De toegestane bedenktijd per speler per partij was: 90 minuten voor de totale partij. Bij iedere zet kreeg de speler een increment van 30 secondes.

Behalve medailles voor de winnaars, was er ook een indeling van de teams in groepen, waarbij de als hoogste eindigenden binnen een groep speciale prijzen ontvingen.

Open toernooi 
Aan het open toernooi werd deelgenomen door 135 teams afkomstig uit 130 landen. Organiserend land Slovenië nam deel met drie teams. De International Braille Chess Association (IBCA), de International Physically Disabled Chess Association (IPCA), en de International Committee of Silent Chess (ICSC) leverden elk één team. Soedan had zich aangemeld maar het team kwam niet opdagen.

Beide regerend wereldkampioenen, Vladimir Kramnik (klassiek) en Viswanathan Anand (FIDE), namen niet deel aan het toernooi. Het team uit Rusland, met de ex-kampioenen Kasparov en Chalifman, won voor de zesde keer het toernooi. Hongarije en Armenië werden respectievelijk tweede en derde.

{| class="wikitable"
|+ Open toernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Kasparov, Grisjtsjoek, Chalifman, Morozevich, Svidler, Rublevsky || 2734 || 38½ || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Lékó, Polgár, Almási, Gyimesi, Ruck, Ács || 2674 || 37½ || 
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Akopian, Lputian, Asrian, Sargissian, Minasian, Anastasian || 2620 || 35 || 
|-
| 4 ||  || Azmaiparashvili, Sturua, Mchedlishvili, Jobava, Izoria, Gagunashvili || 2590 || 34 || 
|-
| 5 ||  || Ye Jiangchuan, Xu Jun, Zhang Zhong, Bu Xiangzhi, Ni Hua, Zhang Pengxiang || 2633 || 33½ || 456.5
|-
| 6 ||   || Van Wely, Sokolov, Tiviakov, Van den Doel, Nijboer, Ernst || 2648 || 33½ || 454.5
|-
| 7 ||  || Adams, Short, Speelman, McShane, Conquest, Emms || 2640 || 33½ || 450.5
|-
| 8 ||  || Movsesian, Ftáčnik, Timoščenko, Markoš, Maník, Plachetka || 2561 || 33 || 445.0
|-
| 9 ||   || Gelfand, Smirin, Sutovsky, Psakhis, Avrukh, Huzman || 2660 || 33 || 439.5
|-
| 10 ||  || Ljubojević, Damljanović, Ivanišević, Kovačević, Ilinčić, Pikula || 2548 || 33 || 436.0
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 135
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP 
|-
| 11 ||  || 2543 || 33 || 430.5 || 
|-
| 12 ||  || 2561 || 33 || 427.5 || 
|-
| 13 ||  || 2600 || 32½ || 451.0 || 
|-
| 14 ||  || 2665 || 32½ || 459.5 || 
|-
| 15 ||  || 2576 || 32½ || 447.5 || 
|-
| 16 ||  || 2626 || 32½ || 446.5 || 
|-
| 17 ||  || 2570 || 32½ || 442.0 || 
|-
| 18 ||  || 2578 || 32½ || 438.5 || 
|-
| 19 ||  || 2567 || 32½ || 433.5 || 
|-
| 20 ||  || 2566 || 32½ || 431.0 || 
|-
| 21 ||  || 2548 || 32 || 435.0 || 
|-
| 22 ||  || 2498 || 32 || 422.0 || 
|-
| 23 ||  || 2558 || 31½ || 445.0 || 
|-
| 24 ||  || 2610 || 31½ || 441.5 || 
|-
| 25 ||  || 2540 || 31½ || 433.5 || 
|-
| 26 ||  || 2554 || 31½ || 425.5 || 
|-
| 27 ||  || 2545 || 31½ || 421.5 || 
|-
| 28 ||  || 2590 || 31 || 448.5 || 
|-
| 29 ||  || 2561 || 31 || 441.0 || 
|-
| 30 ||  || 2575 || 31 || 436.0 || 
|-
| 31 ||  || 2543 || 31 || 431.0 || 
|-
| 32 ||  || 2583 || 31 || 430.0 || 
|-
| 33 ||  || 2492 || 31 || 423.5 || 
|-
| 34 ||  || 2453 || 31 || 414.5 || 
|-
| 35 ||  || 2561 || 31 || 411.0 || 
|-
| 36 ||  || 2458 || 31 || 408.0 || 
|-
| 37 ||  || 2576 || 30½ || 433.0 || 
|-
| 38 ||  || 2470 || 30½ || 426.0 || 17
|-
| 39 ||  || 2502 || 30½ || 426.0 || 14
|-
| 40 ||  || 2591 || 30½ || 425.0 || 
|-
| 41 ||  || 2620 || 30½ || 422.0 || 
|-
| 42 ||  || 2540 || 30½ || 416.5 || 
|-
| 43 ||  || 2530 || 30½ || 414.5 || 
|-
| 44 ||  || 2425 || 30½ || 414.0 || 
|-
| 45 ||  || 2442 || 30½ || 411.0 || 
|-
| 46 ||  || 2516 || 30 || 428.5 || 
|-
| 47 ||  || 2513 || 30 || 415.0 || 
|-
| 48 ||  || 2511 || 30 || 412.5 || 
|-
| 49 ||  || 2491 || 30 || 412.0 || 
|-
| 50 ||  || 2425 || 30 || 409.5 || 
|-
| 51 ||  || 2420 || 30 || 399.5 || 
|-
| 52 ||  || 2452 || 29½ || 408.5 || 
|-
| 53 ||  || 2482 || 29½ || 407.0 || 
|-
| 54 ||  || 2403 || 29½ || 402.0 || 
|-
| 55 ||  || 2367 || 29½ || 399.0 || 
|-
| 56 ||  || 2310 || 29½ || 394.5 || 
|-
| 57 ||  || 2459 || 29½ || 389.5 || 
|-
| 58 ||  || 2421 || 29½ || 337.0 || 
|-
| 59 ||  || 2430 || 29 || 406.5 || 
|-
| 60 ||  || 2419 || 29 || 394.0 || 14
|-
| 61 ||  || 2429 || 29 || 394.0 || 11
|-
| 62 ||  "B" || 2351 || 29 || 390.0 || 
|-
| 63 ||  || 2534 || 28½ || 421.5 || 
|-
| 64 ||  || 2391 || 28½ || 411.5 || 
|-
| 65 ||  || 2373 || 28½ || 401.0 || 
|-
| 66 ||  || 2405 || 28½ || 397.0 || 
|-
| 67 ||  || 2386 || 28½ || 396.0 || 
|-
| 68 ||  || 2273 || 28½ || 394.5 || 
|-
| 69 ||  || 2402 || 28 || 418.5 || 
|-
| 70 ||  || 2380 || 28 || 394.0 || 
|-
| 71 ||  || 2339 || 28 || 390.5 || 
|-
| 72 ||  || 2404 || 28 || 387.5 || 
|-
| 73 ||  || 2411 || 28 || 384.0 || 
|-
| 74 ||  || 2282 || 28 || 383.0 || 
|-
| 75 ||  || 2224 || 27½ || 390.0 || 15
|-
| 76 ||  || 2348 || 27½ || 390.0 || 13
|-
| 77 ||  || 2325 || 27½ || 389.5 || 
|-
| 78 ||  || 2304 || 27½ || 383.0 || 
|-
| 79 ||  || 2399 || 27½ || 373.5 || 
|-
| 80 ||  "C" || 2416 || 27 || 399.5 || 
|-
| 81 ||  || 2280 || 27 || 393.0 || 
|-
| 82 ||  || 2303 || 27 || 390.5 || 
|-
| 83 ||  || 2336 || 27 || 385.0 || 
|-
| 84 ||  || 2372 || 27 || 381.0 || 
|-
| 85 ||  || 2309 || 27 || 380.5 || 
|-
| 86 || ICSC || 2371 || 27 || 376.5 || 
|-
| 87 || IBCA || 2296 || 27 || 368.0 || 
|-
| 88 ||  || 2335 || 27 || 366.5 || 
|-
| 89 ||  || 2247 || 26½ || 387.0 || 
|-
| 90 ||  || 2227 || 26½ || 372.0 || 
|-
| 91 ||  || 2067 || 26½ || 350.0 || 
|-
| 92 ||  || 2289 || 26 || 386.0 || 
|-
| 93 ||  || 2304 || 26 || 383.0 || 
|-
| 94 ||  || 2290 || 26 || 382.0 || 
|-
| 95 || IPCA || 2336 || 26 || 381.5 || 
|-
| 96 ||  || 2148 || 26 || 357.0 || 
|-
| 97 ||  || 2125 || 26 || 326.5 || 
|-
| 98 ||  || 2210 || 25½ || 361.0 || 
|-
| 99 ||  || 2065 || 25½ || 350.0 || 
|-
| 100 ||  || 2323 || 25 || 382.0 || 
|-
| 101 ||  || 2213 || 25 || 368.5 || 
|-
| 102 ||  || 2049 || 25 || 367.5 || 
|-
| 103 ||  || 2303 || 25 || 366.0 || 
|-
| 104 ||  || 2227 || 25 || 357.0 || 
|-
| 105 ||  || 2054 || 25 || 347.5 || 
|-
| 106 ||  || 2184 || 25 || 345.0 || 
|-
| 107 ||  || 2122 || 25 || 344.0 || 
|-
| 108 ||  || 2220 || 24½ || 364.0 || 
|-
| 109 ||  || 2037 || 24½ || 351.5 || 
|-
| 110 ||  || 2089 || 24½ || 326.5 || 
|-
| 111 ||  || 2146 || 24 || 368.0 || 
|-
| 112 ||  || 2034 || 24 || 346.5 || 
|-
| 113 ||  || 2203 || 24 || 345.5 || 
|-
| 114 ||  || 2230 || 23½ || 361.5 || 
|-
| 115 ||  || 2069 || 23½ || 360.5 || 
|-
| 116 ||  || 2136 || 23½ || 351.5 || 
|-
| 117 ||  || 2086 || 23½ || 332.5 || 
|-
| 118 ||  || 2225 || 23 || 354.5 || 
|-
| 119 ||  || 2014 || 23 || 347.5 || 
|-
| 120 ||  || 2059 || 23 || 340.5 || 13
|-
| 121 ||  || 2043 || 23 || 340.5 || 11
|-
| 122 ||  || 2017 || 23 || 317.0 || 
|-
| 123 ||  || 2054 || 23 || 300.0 || 
|-
| 124 ||  || 2000 || 23 || 278.0 || 
|-
| 125 ||  || 2000 || 22½ || 327.5 || 
|-
| 126 ||  || 2000 || 22½ || 323.5 || 
|-
| 127 ||  || 2024 || 22½ || 275.5 || 
|-
| 128 ||  Br. M.e. || 2005 || 22 ||  || 
|-
| 129 ||  || 2000 || 21½ || 302.0 || 
|-
| 130 ||  || 2044 || 21½ || 287.5 || 
|-
| 131 ||  || 2179 || 21½ || 282.5 || 
|-
| 133 ||  || 2007 || 17½ ||  || 
|-
| 133 ||  || 2048 || 17 ||  || 
|-
| 134 ||  || 2000 || 15½ ||  || 
|-
| 135 ||  Am. M.e. || 2000 || 11½ ||  || 
|}

Individuele medailles
 performance rating:  – Garry Kasparov 2933
 bord 1:  – Robert Gwaze 9 pt. uit 9 = 100.0%
 bord 2:  – Jean-Philippe Gentilleau 7 pt. uit 9 = 77.8%
 bord 3:  – Cerdas Barus 8½ pt. uit 10 = 85.0%
 bord 4:  – Maher Ayyad 8 pt. uit 10 = 80.0%
 1e reservebord:  – Jassim Saleh 6½ pt. uit 7 = 92.9%
 2e reservebord:  – Sam Collins 7½ pt. uit 8 = 93.8%
Robert Gwaze is een van de twee spelers die de hoogst haalbare score haalden op een Olympiade, met 9 pt. uit 9 partijen (de andere was Aleksandr Aljechin in 1930).

Vrouwentoernooi 
Aan het vrouwentoernooi werd deelgenomen door 90 teams afkomstig uit 85 landen. Organiserend land Slovenië nam deel met drie teams. De International Braille Chess Association (IBCA), de International Physically Disabled Chess Association (IPCA), en de International Committee of Silent Chess (ICSC) leverden elk één team. Afghanistan en Tunesië waren wel aangemeld maar kwamen niet opdagen.

China was op grond van Elo-ratings licht favoriet. Ze werden voor de derde opeenvolgende keer winnaar, met in het team de regerend wereldkampioene Zhu Chen en toekomstig wereldkampioene Xu Yuhua. Rusland en Polen werden respectievelijk tweede en derde. 

{| class="wikitable"
|+ Vrouwentoernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Zhu Chen, Xu Yuhua, Wang Pin, Zhao Xue || 2485 || 29½ || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Kovalevskaya, Matveeva, Kosteniuk, T. Kosintseva || 2462 || 29 || 
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Radziewicz, Dvorakovska, Soćko, Kądziołka || 2388 || 28 || 
|-
| 4 ||   || Chiburdanidze, Ioseliani, Khurtsidze, Arakhamia-Grant || 2481 || 27½ || 
|-
| 5 ||  || Vajda, Dembo, Lakos, Gara || 2363 || 25½ || 343.0
|-
| 6 ||  Oekraïne  || Zhukova, Vasilevich, Zatonski, Gaponenko || 2424 || 25½ || 334.5
|-
| 7 ||  Joegoslavië || Bojković, Proednikova, Chelushkina, Benderać || 2403 || 25½ || 334.0
|-
| 8 ||  Azerbeidzjan || Velikhanli, Shukurova, Z. Mamedyarova, T. Mamedyarova || 2269 || 25½ || 317.0
|-
| 9 ||  || Krush, Baginskaite, Shahade, Donaldson-Achmilovskaja || 2381 || 25 || 349.0
|-
| 10 ||  Tsjechië  || Jacková, Krupková, Sikorová, Ptáčníková || 2316 || 25 || 341.0
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 90
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP 
|-
| 11 ||  || 2412 || 24½ || 348.5 || 
|-
| 12 ||  || 2357 || 24½ || 346.5 || 
|-
| 13 ||  || 2283 || 24½ || 309.5 || 
|-
| 14 ||  || 2404 || 24 || 347.5 || 
|-
| 15 ||  || 2345 || 24 || 335.0 || 
|-
| 16 ||  || 2382 || 24 || 334.0 || 
|-
| 17 ||  || 2310 || 24 || 332.5 || 
|-
| 18 ||  || 2364 || 24 || 318.5 || 
|-
| 19 ||  || 2325 || 23½ || 338.5 || 
|-
| 20 ||  || 2353 || 23½ || 317.5 || 
|-
| 21 ||  || 2176 || 23½ || 307.0 || 
|-
| 22 ||  || 2214 || 23½ || 297.5 || 
|-
| 23 ||  || 2302 || 23 || 335.0 || 
|-
| 24 ||  || 2396 || 23 || 328.5 || 
|-
| 25 ||  || 2233 || 23 || 322.0 || 
|-
| 26 ||  || 2218 || 23 || 309.0 || 
|-
| 27 ||  || 2273 || 23 || 302.0 || 
|-
| 28 ||  || 2172 || 23 || 301.0 || 
|-
| 29 ||  || 2239 || 22½ || 328.0 || 
|-
| 30 ||  || 2304 || 22½ || 313.5 || 
|-
| 31 ||  || 2264 || 22½ || 312.0 || 
|-
| 32 ||  || 2344 || 22½ || 311.0 || 15
|-
| 33 ||  || 2248 || 22½ || 311.0 || 14
|-
| 34 ||  || 2202 || 22½ || 309.5 || 
|-
| 35 ||  || 2191 || 22½ || 301.5 || 
|-
| 36 ||  || 2213 || 22 || 310.5 || 
|-
| 37 ||  || 2195 || 22 || 301.0 || 
|-
| 38 ||  || 2245 || 22 || 296.5 || 
|-
| 39 ||  || 2147 || 21½ || 310.5 || 
|-
| 40 ||  || 2270 || 21½ || 298.5 || 
|-
| 41 ||  || 2100 || 21½ || 291.5 || 
|-
| 42 ||  || 2171 || 21 || 304.0 || 
|-
| 43 ||  || 2207 || 21 || 303.5 || 
|-
| 44 ||  || 2098 || 21 || 296.0 || 
|-
| 45 ||  "C" || 2122 || 21 || 297.0 || 
|-
| 46 ||  || 2032 || 21 || 293.5 || 
|-
| 47 ||  || 2091 || 21 || 290.0 || 
|-
| 48 ||  || 2052 || 21 || 286.5 || 
|-
| 49 ||  || 2108 || 21 || 285.5 || 16
|-
| 50 ||  || 2112 || 21 || 285.5 || 14
|-
| 51 ||  || 2080 || 21 || 283.0 || 
|-
| 52 ||  || 2155 || 20½ || 305.0 || 
|-
| 53 ||  || 2185 || 20½ || 289.5 || 14
|-
| 54 ||  "B" || 2169 || 20½ || 289.5 || 13
|-
| 55 ||  || 2079 || 20½ || 287.5 || 
|-
| 56 ||  || 2092 || 20½ || 282.5 || 
|-
| 57 ||  || 1986 || 20 || 301.5 || 
|-
| 58 ||  || 2132 || 20 || 300.5 || 
|-
| 59 ||  || 2127 || 20 || 293.0 || 
|-
| 60 || IBCA || 2046 || 20 || 291.0 || 
|-
| 61 ||  || 2023 || 20 || 280.5 || 
|-
| 62 ||  || 1995 || 20 || 276.5 || 
|-
| 63 ||  || 1800 || 20 || 272.0 || 
|-
| 64 ||  || 2174 || 19½ || 293.5 || 
|-
| 65 ||  || 1800 || 19½ || 271.5 || 
|-
| 66 ||  || 2016 || 19 || 282.5 || 
|-
| 67 ||  || 1981 || 19 || 277.0 || 
|-
| 68 ||  || 1873 || 19 || 234.0 || 
|-
| 69 ||  || 1800 || 18½ || 285.0 || 
|-
| 70 ||  || 1903 || 18½ || 263.0 || 
|-
| 71 ||  || 2055 || 18 || 271.5 || 
|-
| 72 ||  || 1932 || 18 || 270.0 || 
|-
| 73 || IPCA || 2165 || 18 || 267.0 || 
|-
| 74 ||  || 1800 || 18 || 260.5 || 
|-
| 75 ||  || 1901 || 18 || 253.5 || 
|-
| 76 ||  || 2047 || 18 || 246.5 || 
|-
| 77 ||  || 1800 || 18 || 242.5 || 
|-
| 78 ||  || 1800 || 18 || 240.0 || 
|-
| 79 ||  || 1899 || 17½ || 269.0 || 
|-
| 80 || ICSC || 1800 || 17½ || 258.5 || 
|-
| 81 ||  || 1800 || 17½ || 242.0 || 
|-
| 82 ||  || 2019 || 17 || 249.5 || 
|-
| 83 ||  || 1800 || 17 || 225.5 || 
|-
| 84 ||  || 1881 || 16½ ||  || 
|-
| 85 ||  || 1963 || 15½ ||  || 
|-
| 86 ||  || 1873 || 15 ||  || 
|-
| 87 ||  || 1956 || 14 || 233.0 || 
|-
| 88 ||  || 1800 || 14 || 231.5 || 
|-
| 89 ||  || 1800 || 13 ||  || 
|-
| 90 ||  || 1800 || 8 ||  || 
|}

Individuele medailles
 performance rating:  – Zhao Xue 2707
 bord 1:  – Hoàng Thanh Trang 8½  pt. uit 11 = 77.3%
 bord 2:  – Svetlana Proednikova en  Leili Pärnpuu 9½  pt. uit 13 = 73.1%
 bord 3:  – Monika Soćko 10½  pt. uit 13 = 80.8%
 reservebord:  – Zhao Xue en  - Tatiana Kosintseva 11  pt. uit 12 = 91.7%

Overkoepelende titel 
De Nona Gaprindashvili trofee wordt uitgereikt aan het land dat de beste gemiddelde plaats bereikt in de open sectie en de vrouwensectie. Als twee of meer teams daarbij gelijk eindigen, worden deze eerst geordend naar beste individuele einduitslag, en daarna naar aantal gescoorde punten.

De trofee is genoemd naar Nona Gaprindashvili, die van 1961 tot 1978 wereldkampioene was, en werd ingesteld door de FIDE in 1997.

Referenties 

Schaaktoernooi
Sportevenement in Slovenië
Schaken in 2002